Bratia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bratia (Berevoești), Dorf im Kreis Argeș
 Bratia (Ciomăgești), Dorf im Kreis Argeș
 Valea Mare-Bratia, Dorf im Kreis Argeș
 Bratia din Deal, Dorf im Kreis Vâlcea
 Bratia din Vale, Dorf im Kreis Vâlcea

Siehe auch:
 Brattia